ACNS steht für:
 American Clinical Neurophysiology Society
 Application and Content Networking System, eine von Cisco entwickelte Software für Media Streaming
 Applied Cryptography and Network Security, eine jährliche Veranstaltung die sich auf die aktuelle Entwicklung von Sicherheitssoftware von Systemen und Netzwerken spezialisiert hat

ACNS